Памятники Шолом-Алейхему установлены:
 Памятник Шолом-Алейхему - в Биробиджане
 Памятник Шолом-Алейхему - в Киеве
 Памятник Шолом-Алейхему - в Москве
 Памятник Шолом-Алейхему - в Нетании (Израиль)